Двенадцатиструнная гитара — акустическая гитара с двойными металлическими струнами (хорами), настроенными как у классической гитары в строй EADGBE. Используется для игры аккомпанемента.

История 
Впервые стала производиться в начале XX века на американских фабриках «Оскар Шмидт» и «Ригал». Особую популярность получила в 1960-х годах во время фольклорного бума.

В СССР 12-струнная гитара впервые появилась в 1974 году на фабрике народных щипковых инструментов имени Луначарского в Ленинграде, и производилась с небольшими изменениями до 1991 года.

Описание 
Двойные ряды струн 12-струнной гитары производят мерцающий эффект, потому что даже струны, настроенные в унисон, имеют разную толщину и после зажатия их на ладах не могут вибрировать на одинаковой частоте — и кроме того, они вибрируют в разной фазе. Результатом для уха является звук, который кажется «мерцающим», который некоторые описывают как напоминающие струны, которые немного расстроены. Интерференция между внефазовыми вибрациями создаёт явление, известное как биения, который приводит к периодическому повышению и падению интенсивности, что в музыке часто считается приятным для уха. Пит Сигер описал характерный звук 12-струнной гитары как «звон колоколов».

Играют пальцами или медиатором. Игра на 12-струнной гитаре требует бо́льших усилий левой руки, чем при игре на обычной акустической гитаре, поэтому она не подходит для обучения.

Настройка 
Основные струны настраиваются как на шестиструнной гитаре со строем EADGBE (от толстой струны к тонкой). Первая (E) и вторая (B) дополнительные струны настраиваются в унисон с основными струнами, а остальные — на октаву выше:
 Первая и вторая струны — Ми (E) первой октавы.
 Третья и четвертая струны — Си (B) малой октавы.
 Пятая струна — Соль (G) малой октавы.
 Шестая струна — Соль первой октавы.
 Седьмая струна — Ре (D) малой октавы.
 Восьмая струна — Ре первой октавы.
 Девятая струна — Ля (A) большой октавы.
 Десятая струна — Ля малой октавы.
 Одиннадцатая струна — Ми (E) большой октавы.
 Двенадцатая струна — Ми малой октавы.
Возможно использование и других строев. Например, автор-исполнитель Александр Розенбаум использует на своей 12-струнке строй DGDGBD (Open G).

Примечания 

Гитара